Mantas Strolia (ur. 28 lutego 1986 w Ignalinie) – reprezentant Litwy w biegach narciarskich.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Mantas Strolia pojawił się 21 marca 2005 roku podczas zawodów Mistrzostw Świata Juniorów w fińskim Rovaniemi, gdzie na dystansie 20 km (bieg łączony) uplasował się na pozycji zajął 74. miejsce.

W Pucharze Świata zadebiutował 1 grudnia 2007 roku, podczas zawodów w Ruce, gdzie w sprincie stylem klasycznym zajął 63. miejsce. Pucharowych punktów jeszcze nie zdobył.

Uczestniczył w Mistrzostwa Świata 2017 w Lahti w kwalifikacjach do biegu na dystansie 15 km stylem klasycznym plasując się na 22. pozycji.

Jego matka Kazimiera to była biathlonistka, natomiast ojciec to Vytautas były policjant i biathlonista. Jego brat Tautvydas również uprawia biegi narciarskie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Strolia nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Urodzeni w 1986
Litewscy biegacze narciarscy
Litewscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Ludzie urodzeni w Ignalinie